Пьер I:

 Пьер I (герцог Бретани) — герцог Бретани (1213—1237);
 Пьер I (граф Алансона) — граф Алансона и Перша (1269—1284);
 Пьер I де Лузиньян — король Кипра (1359—1369) и Армении (1368—1369).